

Кристін — місто, штат Північна Дакота
 Кристін — місто, штат Техас